Lepage ist der Familienname folgender Personen:
 Bradford William LePage (1876–1958), kanadischer Politiker
 Camille Lepage (1988–2014), französische Fotojournalistin
 Céline Lepage (1882–1928), französische Bildhauerin
 Corinne Lepage (* 1951), französische Politikerin
 G. Peter Lepage, kanadischer Physiker
 Henri Lepage (1908–1996), französischer Fechter
 Jean-François Lepage (* 1960), französischer Fotograf und Maler
 Jules Bastien-Lepage (1848–1884), französischer Maler
 Octavio Lepage (1923–2017), venezolanischer Politiker
 Paul LePage (* 1948), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Maine
 Philippe Lepage (* 1986), luxemburgischer Eishockeytorwart
 Pierce Lepage (* 1996), kanadischer Leichtathlet
 Robert Lepage (* 1957), kanadischer Theaterregisseur, Filmregisseur, Schauspieler, Drehbuchautor und Filmproduzent.

Lepage steht für:
 (2795) Lepage, Asteroid des inneren Hauptgürtels.